La Coupe de la Ligue féminine de handball 2007-2008 est la  de la Coupe de la Ligue française féminine de handball. La compétition est remportée par le Metz Handball qui signe là son  consécutif.

Metz Handball, tenant du titre, a battu Fleury en finale. Les deux autres demi-finalistes étaient Issy-les-Moulineaux HB et Cercle Dijon Bourgogne HB.

Formule 
Jusqu'à cette saison, la coupe de la Ligue se déroule sous la forme d'un tournoi à huit sur la base du classement de la première division du championnat à la fin des matchs aller.

Tournoi 

Source :

Voir aussi 
 Coupe de la Ligue française féminine de handball
 Division 1 2007-2008
 pas de Coupe de France en 2007-2008

Notes et références 

2008
Ligue F, coupe de la